Пу́ла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния провинции Кальяри.

Население составляет 7200 человек (2008), плотность населения составляет 47 чел./км². Занимает площадь 139 км². Почтовый индекс — 9010. Телефонный код — 070.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pula.ca.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики